Джей-лига 2013 Дивизион 2 — 42-й сезон второй по значимости футбольной лиги и 15-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 3 марта, его основная часть завершилась 24 ноября 2013 года, после чего были сыграны стыковые матчи по системе плей-офф между командами, занявшими 3—6-е места, за одну путёвку в Первую Джей-лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2013 
Следующий клуб вышел в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 В-Варен Нагасаки

Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Гамба Осака
 Виссел Кобе
 Консадоле Саппоро

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2013 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Ванфоре Кофу
 Сёнан Бельмаре
 Оита Тринита

По итогам сезона 2012 Дивизион 2 покинул следующий клуб:
 Матида Зельвия

Команды

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 2013
 Японская футбольная лига 2013

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2013
Спорт в Японии в 2013 году